Вознесенка () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Расположено на реке под названием Кальмиус, на южном берегу образованного ей Старобешевского водохранилища.

Соседние населённые пункты по странам света 
СЗ: —

С: Александровка, Новый Свет (все выше по течению Кальмиуса)

СВ: Светлое, Чумаки

В: Горбатенко

ЮВ:  Береговое (ниже по течению Кальмиуса)

Ю, ЮЗ, З: Старобешево (ниже по течению Кальмиуса)

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 95 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424580503. Почтовый индекс — 87200. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87232, Донецкая область, Старобешевский р-н, с.Александровка, ул.Мира, 30в

Примечания

Ссылки 
 Вознесенка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района